El torneig de Queens 2010, oficialment conegut com a AEGON Championships 2010 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 13 de juny al Queen's Club de Londres, Anglaterra.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010